

Geografia

Brasil 
 Penha (Santa Catarina) — município do estado de Santa Catarina
 Penha (bairro do Rio de Janeiro) — bairro do município do Rio de Janeiro
 Penha (distrito de São Paulo) — distrito do município de São Paulo
 Subprefeitura da Penha — subprefeitura do município de São Paulo
 Carnaubeira da Penha — em Pernambuco

Portugal 
 Monte da Penha — ponto mais elevado da área urbana de Guimarães
 Santuário da Penha — Santuário da Nossa Senhora da Penha, em Guimarães

Outros 
 Penha (apelido) — apelido de família português

Desambiguação
Desambiguações de topônimos